In 2017 werd het 27ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  1 april tot 26 november. BATE werd kampioen.

 FK Dinamo Brest wijzigde de internationale spelling van de naam in FC Dynamo Brest, wat in feite noch Wit-Russisch (Dynama) noch Russisch (Dinamo) is.

Eindstand

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.
(1): Islotsj kreeg zeven strafpunten
(2): Natfan kreeg vijf strafpunten

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2017